Евич () — сербская фамилия.
 Евич, Иван (род. 1975) — югославский и сербский футболист, тренер.
 Евич, Николай Карпович (1921—?) — советский колхозник, тракторист совхоза имени 2-й пятилетки (Одесская область), Герой Социалистического Труда.
 Евич, Райко (в монашестве Хризостом; род. 1952) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Зворницко-Тузлинский.
 Евич, Юрий Юрьевич (род. 1973) —  российский военный врач-хирург, писатель.